Штокро́за () — род цветковых растений семейства , включающий около 80 видов. Многолетние, двулетние, редко однолетние травянистые растения.

Ботаническое описание 
Растение с правильными, обоеполыми цветками.

Венчик состоит из пяти сросшихся лепестков. Чашечка пятинадрезная, имеется подчашие. Тычинок много, сросшихся в трубку, которая окружает большое число столбиков. Тычинки прирощены к венчику и опадают вместе с ним. Листья очерёдные, корневая система стержневая, стебель травянистый. Плод - схизокарпий. Имеет вид лепёшки (сухие коробочки, образованные чашелистиками). Семена переносятся с обувью, с копытами лошадей и т. д.

Формула цветка: *K5C(5)A∞g∞

Виды 

По информации базы данных The Plant List (2013), род включает 77 видов:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ещё некоторое число видовых названий этого рода имеют в The Plant List (2013) статус unresolved name, то есть относительно этих названий нельзя однозначно сказать, следует ли их использовать как названия самостоятельных видов — либо их следует свести в синонимику других таксонов.

Примечания

Ссылки 

 Штокроза на сайте USDA NRCS Проверено 18 октября 2008 г.
 Штокроза на сайте Энциклопедия декоративных садовых растений Проверено 18 октября 2008 г.

Мальвовые
Клумбовые растения